Brójce (gemeente)
 Brójce (Łódź)

Zie ook 
 Brojce (doorverwijspagina)